Ulica Fryderyka Chopina – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Fryderyka Chopina w Jaśle
 Ulica Fryderyka Chopina w Kaliszu
 Ulica Fryderyka Chopina w Katowicach
 Ulica Fryderyka Chopina w Krośnie
 Ulica Fryderyka Szopena w Rzeszowie
 Ulica Fryderyka Chopina w Tarnowskich Górach
 Ulica Fryderyka Chopina w Tarnowie
 Ulica Fryderyka Chopina w Warszawie
 Ulica Fryderyka Chopina we Włocławku

Chopina
Obiekty i imprezy im. Fryderyka Chopina